Kalmer est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
, entraineur américain de baseball collégial
 (1898-1959), écrivain et poète autrichien
René Kalmer (né en 1980), athlète sud-africain

Prénom
 (1928-2004), chanteur et journaliste estonien

Voir aussi

Homonymie de patronyme